В парному розряді жіночого тенісного турніру Sarasota Clay Court Classic 2002, що проходив у рамках Туру WTA 2002, Єлена Докич і Олена Лиховцева виграли титул, у фіналі перемігши пару Елс Калленс і Кончіта Мартінес 6–7(5), 6–3, 6–3.

Сіяні пари 

 Вірхінія Руано Паскуаль /  Паола Суарес (півфінал)
 Єлена Докич /  Олена Лиховцева (чемпіонки)

 Елс Калленс /  Кончіта Мартінес (фінал)
 Ніколь Арендт /  Лізель Губер (чвертьфінал)

Основна сітка

Посилання 

Sarasota Clay Court Classic